Johann Georg Döhler ist der Name folgender Personen

* Johann Georg Döhler (Jurist, 1642) (1642–1710), deutscher Jurist 
 Johann Georg Döhler (Jurist, 1667) (1667–1749), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Johannes Döhler